

Persone

Mráz
Andrej Mráz – critico letterario, storico della letteratura e drammaturgo slovacco
Gustáv Mráz – calciatore cecoslovacco 
Ivan Mráz – un ex allenatore di calcio ed ex calciatore cecoslovacco
Ladislav Mráz – calciatore cecoslovacco
Otto Mráz – calciatore cecoslovacco
Patrick Mráz – calciatore slovacco
Samuel  Mráz – calciatore slovacco

Mraz
George Mraz, nato Jiří Mráz – contrabbassista e sassofonista ceco naturalizzato statunitense
Jason Mraz – cantautore statunitense